Plexi, a poli(metil-metakrilát) közismert neve, amely egy üvegszerű, átlátszó műanyag
 Plexi, Csordás Ilona (1961–2014) popénekes művészneve